Жарагуа (гора) — высшая точка штата Сан-Паулу.
 Жарагуа (Гояс) — муниципалитет в штате Гояс.
 Жарагуа (мини-футбольный клуб)
 Жарагуа (парк)
 Жарагуа (Сан-Паулу) - район Сан-Паулу.

См. также 
 Жарагуа-ду-Сул